Сосновка — село в Брединском районе Челябинской области. Входит в состав Рымникского сельского поселения.

География 
Расположено в центральной части района, на берегу реки Синташты. Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 26 км.

История 
Село основано переселенцами из Вологодской и Костромской губернии в 1929, сразу появилась сельскохозяйственная коммуна имени Блюхера, после переформированная в колхоз имени Будённого. В 1958 колхоз переименован «Путь к коммунизму». В 1961 году колхоз был включён в состав совхоза «Борового».

Население

Историческое население 
В 1937—362, в 1947—277, в 1956—400, в 1959—467, в 1970—611, в 1983—541, в 1995—540.

Улицы 
 Степная улица
 Целинная улица
 Школьная улица
 Болотная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 Школа
 Детский сад

Примечания 

Населённые пункты Брединского района